

Personnes 
 Lounis est un prénom berbère notamment porté par :
 Lounis Aït Menguellet, chanteur, poète et musicien algérien ;
 Lounis Chabane, auteur de bande dessinée algérien ;
 Lounis Dahmani, auteur de bande dessinée algérien ;
 Lounis Mattem, footballeur algérien.

Voir aussi 
 Liste des noms berbères
 Liste de prénoms kabyles
 

Prénom berbère